Unter dem Namen Professor X sind bekannt:

der Rapper Lumumba Carson
die Comicfigur und Filmrolle Professor X, Gründer der X-Men